Maturità – in geologia, in un sedimento clastico, il grado di approssimazione al prodotto stabile finale
Maturità sessuale – stadio biologico in cui un organismo può riprodursi
Maturità – esame e titolo di studio conseguito con la scuola secondaria superiore
Maturità – l'età intermedia dell'uomo fra la giovinezza e la senilità
Maturità – stato giuridico dell'individuo che ha conseguito la maggiore età
Maturità – stadio dello sviluppo umano, dal punto di vista biologico, sociale e culturale